Karl Zimmermann kan syfta på bland andra:

* Karl Zimmermann (1796–1820), tysk konstnär
 Karl Zimmermann (1803–1877), tysk evangelisk teolog

Se även 

 Carl Zimmermann